Ružić ist 

 eine Gemeinde in Kroatien, Gespanschaft Šibenik-Knin, siehe Ružić (Kroatien)

Ružić ist der Familienname folgender Personen:

 Antonia Ružić (* 2003), kroatische Tennisspielerin
 Barbara Jelić Ružić (* 1977), kroatische Volleyballnationalspielerin
 Jovan Ružić (1898–1973), serbisch-jugoslawischer Fußballspieler
 Mateo Ružić (* 1994), kroatischer Sprinter
 Milan Ružić (1955–2014), jugoslawischer Fußballspieler